

Sigle 
 Dizionario degli istituti di perfezione
 Dual in-line package – package (di circuiti integrati) coi piedini disposti su due file parallele

Informatica 
 Principio di inversione delle dipendenze –  tecnica di disaccoppiamento dei moduli software

Codici 
 DIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Diapaga (Burkina Faso)
 dip – codice ISO 639-3 della lingua dinka nordorientale

Altro 
 Dip coating – processo utilizzato per deporre film sottili su un substrato solido tramite immersione
 DIP – base di dati di proteine interagenti
 Dip – singolo di Tyga del 2018
 Dip – esercizio ginnico a corpo libero